Gillois (Jura), een gemeente in het Franse departement Jura
Gillois (amfibievoertuig), een Frans militair amfibievoertuig